Зелёнополянский сельсовет — название нескольких муниципальных образований и административно-территориальных единиц в России:
 Зелёнополянский сельсовет — в Ключевском районе Алтайского края.
 Зелёнополянский сельсовет — в Троицком районе Алтайского края.